Agenda Cristã é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1948.

Esta é a sexta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Agenda Cristã é a primeira obra das Obras Complementares da Série André Luiz.

Essa obra é dividida em 50 capítulos. Cada um dos capítulos traz reflexões específicas sobre um determinado tema em que o leitor é convidado a refletir sobre as diretrizes ali exaradas. 

Nas palavras de Emmanuel, constantes da introdução do livro, Agenda Cristã "não se trata de manual pretensioso", mas sim de lembranças "dos antigos ensinos do Mestre, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com Ele que o Reino Divino — edificação de Deus no Homem — em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores".

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1947
Livros de Chico Xavier